У́лица Тре́тьего Сентября́ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР в память о дне победы над Японией во Второй Мировой войне.

Россия 
 Улица 3 Сентября — улица в Липецке.
 Улица 3 Сентября — улица в Челябинске.

Белоруссия 
  — улица в Минске.

 9-03